

Persone 
 Ernst Herbig – imprenditore tedesco
 Friedrich August Herbig – editore tedesco
 George Herbig – astronomo statunitense
 Gustav Herbig – linguista ed etruscologo tedesco
 Michael Herbig – attore, regista e produttore tedesco
 Otto Herbig – pittore tedesco
 Reinhard Herbig – archeologo tedesco
 Scipio Agricola Herbig – avvocato tedesco
 Wilhelm Herbig – pittore tedesco

Altro 
 11754 Herbig – asteroide
 Oggetto di Herbig-Haro – tipologia di oggetti celesti